Йона может означать:
 Йона — название греков на языке пали.
 Йона () — населённый пункт в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.
 Йона — город на Гуаме.
 Йона (Буркина-Фасо).
 Йона (Замбия).
 Йона — река в кантонах Цюрих и Санкт-Галлен.
 Йона — один из вариантов написания имени Иона.

См. также 
 Ена
 Ёна
 Иена (значения)
 Иона (значения)
 Йена
 Йонас
 Йонна (значения)